Wojna w Abchazji (1992–1993)
 Wojna w Abchazji (1998)